Хенераль-Панфило-Натера () — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас. Население 21 398 человек.

История 
Город основан в 1928 году .

Ссылки 

Муниципалитеты Сакатекаса
Города Сакатекаса